Niagara Falls ("cascate del Niagara" in lingua inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 12382 Niagara Falls – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Niagara Falls – documentario del 1912 prodotto dalla Edison Company
 Niagara Falls – documentario del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
 Niagara Falls – documentario del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
 Niagara Falls – documentario a colori del 1913 prodotto dalla Kinemacolor Company
 Niagara Falls – documentario del 1914 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 Niagara Falls – documentario del 1915 prodotto dall'Edison Company
 Niagara Falls – documentario del 1918 prodotto dalla Ford Motor Company
 Niagara Falls – documentario del 1926 prodotto dalla Natural Vision Pictures
 Niagara Falls – cortometraggio del 1930 diretto da William C. McGann
 Niagara Falls – cortometraggio del 1932 diretto da William Goodrich (Roscoe 'Fatty' Arbuckle)
 Niagara Falls – film del 1941 diretto da Gordon Douglas

Geografia 
 Cascate del Niagara – cascate del fiume Niagara, che segnano anche il confine tra Canada e Stati Uniti d'America
 Niagara Falls – città della provincia dell'Ontario, Canada
 Niagara Falls – città dello Stato di New York, Stati Uniti d'America

Musica 
 Niagara Falls – album di Greg Hawkes del 1983
 Niagara Falls – singolo dei Chicago del 1987, dall'album Chicago 18
 Niagara Falls – singolo di Monika Brodka e dei Silver Rocket del 2008

Altro 
 Niagara Falls – museo in Ontario (Canada)